Кармелитки Милосердия Ведруны () или Конгрегация Сестер Кармелиток Милосердия Ведруны () — женский институт посвящённой жизни в Римско-католической церкви, основанный 26 февраля 1826 года в Вик в Каталонии, в Испании святой Иоакимой Святого Франциска (Де Ведруна де Мас) и утверждённый 5 августа 1857 года Святым Престолом. Институт является ветвью регулярных терциариев Ордена Кармелитов и обозначается аббревиатурой C.C.V.

История 
26 февраля 1826 года в городе Вик (Каталония) бывшая вдова и многодетная мать Хоакина Де Ведруна де Мас, взявшая в монашеском постриге имя Иоакимы Святого Франциска, по благословению духовника Стефана из Олота основала Конгрегацию Терциарных Сестер Святейшей Марии Кармельской. Эта конгрегация позднее была переименована в Конгрегацию Кармелиток Милосердия Ведруны. Деятельность института носила созерцательно-апостольский характер. Сёстры ухаживали за больными в госпиталях и занимались воспитанием и образованием детей, главным образом из малоимущих семей и сирот.

Во время Первой Карлистской войны (1833—1839) конгрегация была вынуждена на время перенести резиденцию во Францию, где на границе с Испанией сёстры продолжили ухаживать за больными в госпитале.

5 августа 1857 года конгрегация получила от Святого Престола декрет одобрения. 14 сентября 1860 года конгрегация стала ветвью регулярных терциариев Ордена Кармелитов. Вскоре было основано много новых общин и в 1866 году конгрегация была разделена на две провинции: Каталонскую и Кастильскую.

20 июля 1880 года Римский папа Лев XIII утвердил Конституции конгрегации, написанные святым Антонием Марией Кларетом.

Во время Гражданской войны в Испании (1934—1936 гг.) конгрегация подверглась гонениям со стороны республиканских властей. Дома конгрегации были разорены, многие сестры убиты. Некоторые из сестёр, претерпевших мученическую смерть, были причислены к лику блаженных.

В настоящее время 
В 2008 году 2012 сестер служили в 280 домах конгрегации в Колумбии, Венесуэле, Перу, Боливии, Парагвае, Уругвае, Бразилии, Чили, Аргентине, Индии, Японии, Того, Экваториальной Гвинее, ДРК, Эритрее, Габоне, США, Испании, Италии, Албании, Гаити, Доминиканской республике, Пуэрто-Рико и на Кубе, Филиппинах и Тайване. Главный дом конгрегации находится в Риме.

Деятельность 
Кармелитки Милосердия Ведруны ведут созерцательный образ жизни в духе кармелитов, сочетая его с апостольским служением в сфере образования и ухода за больными. Сестры опекают детские приюты, работают учителями в школах и медицинскими сестрами в медицинских учреждениях, принимают активное участие в программах по борьбе с бедностью и по защите окружающей среды.

Конгрегация привлекает к активному участию в социальных проектах и мирян. Светское движение, представляет собой автономные общества, объединённые в ассоциацию, в которой каждая группа действует по программе, основанной на уставе и харизме конгрегации и учитывающей специфические особенности и реальности, в которых живут члены этой группы. Сегодня движение мирян Ведруны действует в США, ДРК, Пуэрто-Рико, Колумбии, Аргентине, Чили, Боливии, Уругвае, Бразилии, Перу, Венесуэле, Испании и на Кубе.

В рамках этого движения реализовывается молодёжный проект Добровольцы Ведруны, направленный на борьбу с бедностью, развитие межкультурного и межконфиссионального диалога и усиления солидарности в обществе в защиту справедливости и мира.

В 2001 году конгрегация стала одной из основательниц межобщинной организации UNANIMA, представляющей собой коалицию из монашеских общин, чьей миссией является живое свидетельство о Христе на всех континентах. Члены этой организации сотрудничают с ООН в оказании помощи женщинам и детям, живущим в условиях нищеты и иммигрантам и беженцам.

Покровители конгрегации 
Главной покровительницей конгрегации является Божия Матерь Кармельская. Основательница института причислена к лику блаженных 19 мая 1940 года и канонизирована 12 апреля 1959 года.

Примечания

Литература 
 Annuario Pontificio per l’anno 2007, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2007. ISBN 978-88-209-7908-9.
 Bibliotheca Sanctorum (12 voll.), Istituto Giovanni XXIII nella Pontificia Università Lateranense, Roma 1961—1969.
 Guerrino Pelliccia e Giancarlo Rocca (curr.), Dizionario degli Istituti di Perfezione (10 voll.), Edizioni paoline, Milano 1974—2003.

Ссылки 
 Официальный сайт CCV  

Милосердия Ведруны
Католические ордены
Женские монашеские конгрегации